Baldeh ist der Familienname folgender Personen:

 Churchill Falai Baldeh, gambischer Politiker
 Fatou Baldeh (* 1983), gambische Frauenrechtlerin 
 Michael Baldeh († 1965), Politiker in der westafrikanischen britischen Kolonie Gambia
 Musa Baldeh, gambischer Politiker
 Netty Baldeh, gambischer Politiker
 Paul L. Baldeh (1937–1968), Politiker im westafrikanischen Staat Gambia

Siehe auch:
 Balde
 Baldé